Кирилово може да се отнася за:
 Села в България
 Кирилово (Област Стара Загора)
 Кирилово (Област Ямбол)
 Георги Добрево (Област Хасково), нарича се Кирилово през 1906-1974 г.
 Стояновци (Област Враца), нарича се Кирилово до средата на XX век